Tick – personaggio tratto dall'omonimo fumetto
 Tick – software

Pagine correlate 
 Tic
 Tik
 The Tick